Łężany ist der Name zweier Ortschaften in Polen;

 Łężany (Reszel), Ort in der Gemeinde Reszel, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1936 Loszainen, 1936 bis 1945 Loßainen, Kreis Rößel, Ostpreußen
 Łężany (Miejsce Piastowe), Ort in der Gemeinde Miejsce Piastowe, Woiwodschaft Karpatenvorland